Spoo ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Mathias Spoo (1837–1914), luxemburgischer Industrieller und Politiker
 Eckart Spoo (1936–2016), deutscher Journalist und Publizist
 Manfred Spoo (* 1953), saarländischer Autor, Kabarettist und Moderator